Ак Мом има више значења:
 Ак Мом (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ак Мом, Тамалетом Сегунда Сексион (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику